Пуболь — деревня в комарке Баш-Эмпорда провинции Жирона, Каталония
 Замок Пуболь — средневековый замок в деревне Пуболь, приобретённый Сальвадором Дали для своей жены Галы